Rachid Aliche (1953-2008), écrivain de langue berbère ;
 Sabri Alliche (né en 1991), judoka français.